Ernst je německé jméno a může znamenat:
 Arnošt

příjmení
 Heinrich Wilhelm Ernst (1812–1865), moravský houslista, violista a hudební skladatel židovského původu
 Johanna Ernst (* 1992), rakouská sportovní lezkyně a mistryně světa
 Max Ernst (1891–1976), německý malíř
 Rainer Ernst (* 1961), německý fotbalista
 Richard R. Ernst (1933–2021), švýcarský fyzikální chemik a nositel Nobelovy ceny

Externí odkazy